«Портрет молодого человека» (ок. 1510) — картина Джорджоне. В настоящее время находится в будапештском Музее изобразительных искусств (Коллекция живописи старых мастеров, инв. № 94). Дар Януша Ласло Пиркера.

Это изображение нетипично для портрета эпохи Ренессанса: взгляд модели на портретах той эпохи обычно направлен прямо, рождая ощущение контакта со зрителем. Молодой человек смотрит в сторону, это создаёт особую, меланхоличную атмосферу и взаимодействие не на рациональном, а эмоциональном уровне. В этом произведении удачно соединились индивидуальные черты с образом идеального человека Возрождения.

Смягчённые очертания контуров свидетельствуют о том, что Джорджоне был знаком с приёмом сфумато, разработанным Леонардо да Винчи.

Исследование картины в рентгеновских лучах показало, что первоначально юноша смотрел на пейзаж, служащий фоном картины.

Долгое время из-за надписи на парапете (историки искусства отмечают, что она появилась позже) полотно считалось портретом поэта Антонио Броккардо. Изображение шляпы с инициалом V породило гипотезу, что это портрет некоего Витторио Капелло (ит. cappella — шляпа). Некоторые исследователи сомневаются в авторстве Джорджоне, приписывая портрет руке одного из последователей венецианского мастера.

Литература 
 От Рафаэля до Гойи. Шедевры из коллекции Музея изобразительных искусств. Будапешт. Каталог выставки 8 июня — 29 августа 2010 в ГМИИ им. А. С. Пушкина
 Ю. Колпинский. Изобразительное искусство Венеции и прилегающих областей // Всеобщая история искусств. Том 3

Ссылки 
Картина на сайте Будапештского Музея изобразительных искусств (англ.)

Картины по алфавиту
Картины Джорджоне
Картины из собраний Будапештского музея изобразительных искусств
Мужские портреты XVI века